Григо́рий Ле́вин:
 Левин, Григорий (Гесель) Исаакович (1920—1985) — советский конструктор космических средств, лауреат Ленинской премии.
 
 Левин, Григорий Тимофеевич (1917—2008) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.